Room steht für:

 Room (2005), US-amerikanischer Film von Kyle Henry
 Room, Originaltitel von Raum (Roman), Roman von Emma Donoghue (2010)
 Room, Originaltitel von Raum (Film), kanadisch-irischer Film von Lenny Abrahamson (2015)
 Room (Einheit), veraltete englische Masseneinheit

Room ist der Familienname folgender Personen:
 Abram Room (1894–1976), sowjetischer Filmregisseur
 Eloy Room (* 1989), curaçaoisch-niederländischer Fußballspieler 
 Henry Room (1802–1850), britischer Maler
 Thomas Gerald Room (1902–1986), australischer Mathematiker

ROOM steht als Abkürzung für:
 Real Time Object Oriented Modeling, domänenspezifische Programmiersprache

Siehe auch:
 The Room
 Rohm (Begriffsklärung)
 Rhom
 Rom (Begriffsklärung)
 Rooms
 Rhum
 Rum (Begriffsklärung)

Abkürzung